Косково — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Косково — деревня в Приморском районе.

Владимирская область 
 Косково — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Косково — деревня в Марковском сельском поселении Вологодского района.
 Косково — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Косково — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Косково — село в Кичменгско-Городецком районе.

Кировская область 
 Косково — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Косково — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Косково — деревня в Бокситогорском районе.

Нижегородская область 
 Косково — деревня в Городецком районе.

Тверская область 
 Косково — деревня в Рамешковском районе.
 Косково — деревня в Спировском районе.

Ярославская область 
 Косково — село в Брейтовском районе.
 Косково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Семловский сельский округ).
 Косково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Трофимовский сельский округ).
 Косково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Федуринский сельский округ).
 Косково — деревня в Рыбинском районе.